WRS steht für:
 WRS (Sänger), rumänischer Singer-Songwriter
 Wind River Systems, US-amerikanischer Anbieter von Software und Dienstleistungen
 Widmer Rail Services, Schweizer Eisenbahnunternehmen
 Wilhelm-Raabe-Schule
 Wolcott–Rallison-Syndrom, seltene Krankheit
 World Radio Switzerland, englischsprachiges Hörfunkprogramm
 World Record Size Shells, conchologisches Werk über die nachgewiesenen größten (und teilweise kleinsten) Exemplare der Schalen von Schalenweichtieren

wrs steht für:
 Waris (Sprache) (auch Walsa; ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen in der Sandaun Province von Papua-Neuguinea und im Bezirk Keerom in der indonesischen Provinz Papua auf der Insel Neuguinea  

Abkürzung